Friulano – pertinente al Friuli e, talvolta, per estensione impropria, al Friuli-Venezia Giulia
 Friulano – abitante della regione storico-geografica del Friuli o parlante la lingua friulana
 Friulano – lingua romanza parlata in Friuli
 Friulano – vino storicamente denominato Tocai friulano
 Friulano – formaggio canadese

Altri progetti